Фіна́л Лі́ги чемпіо́нів УЄФА́ 2014 ро́ку — фінальний матч розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА 2013–2014, 59-го сезону в історії Кубка європейських чемпіонів і 22-го сезону в історії Ліги чемпіонів УЄФА. Матч відбувся 24 травня 2014 року в Лісабоні на стадіоні «Ештадіу да Луж» У матчі зіграли дві команди з Мадрида: «Реал Мадрид» і «Атлетіко», з рахунком 4–1 перемогу здобув «Реал».

Переможець матчу зіграє з переможцем Ліги Європи УЄФА сезону 2013/14 в матчі на Суперкубок УЄФА.

Шлях до фіналу 

|bgcolor=#c1e0ff|Кінцевий результат
|colspan=4 align=center valign=top|Переможець групи G

|}
|-bgcolor=#c1e0ff
|Суперник
|За сумою  двох матчів
|1-й матч
|2-й матч
|Плей-оф
|Суперник
|За сумою  двох матчів
|1-й матч
|2-й матч
|-
|align=left| Шальке
|9–2
|6–1 (Г)
|3–1 (В)
| bgcolor="#c1e0ff" |1/8
|align=left| Мілан
|5–1
|1–0 (Г)
|4–1 (В)
|-
|align=left| Борусія
|3–2
|3–0 (В)
|0–2 (Г)
|bgcolor=#c1e0ff|Чвертьфінали
|align=left| Барселона
|2–1
|1–1 (Г)
|1–0 (В)
|-
|align=left| Баварія
|5–0
|1–0 (В)
|4–0 (Г)
|bgcolor=#c1e0ff|Півфінали
|align=left| Челсі
|3–1
|0–0 (В)
|3–1 (Г)
|}

Деталі матчу

Джерела 

Ліга чемпіонів УЄФА 2013—2014
2014
2014 у футболі
Спорт у Лісабоні
2014
Травень 2014